

Palmarès

Competizioni internazionali
 Champions League (6) : 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2015

Individuale
 Miglior marcatore della Champions League (2) : 2004, 2005
 Capocannoniere dell'Europeo (1) : 2006

Altri progetti

Collegamenti esterni